Сен-Сован () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Сован () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна